Lorenzo Priuli (ur. 1489, zm. 17 sierpnia 1559 w Wenecji) – doża od 14 czerwca 1556 do 17 sierpnia 1559.

Władcy Wenecji
Urodzeni w 1489
Zmarli w 1559
Ambasadorowie Wenecji w Toskanii